27-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 1 по 3 марта 2002 года на арене Ферри-Дузика-Штадион в Вене, столице Австрии.

В соревнованиях приняли участие 565 атлетов из 45 стран. Было разыграно 28 комплектов медалей (по 14 у мужчин и женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

 30 июля 2002 года ИААФ в своём ежемесячном информационном письме сообщила о дисквалификации на 2 года российского барьериста Евгения Печёнкина. В его допинг-пробе, взятой в рамках внесоревновательного контроля 10 февраля 2002 года, был обнаружен запрещённый препарат норандростерон. В соответствии с правилами, все результаты спортсмена с момента забора пробы были аннулированы, в том числе «бронза» чемпионата Европы в помещении — 2002 в беге на 60 метров с барьерами с результатом 7,50.
 Допинг-проба бронзового призёра чемпионата в толкании ядра у мужчин Микулаша Конопки из Словакии, взятая у него после завершения соревнований, дала положительный результат на наличие в организме запрещённого препарата станозолола. В соответствии с правилами, спортсмен получил двухлетнюю дисквалификацию, а его результат (3-е место, 20,87 м) был аннулирован.

Женщины 

 22 августа 2002 года Европейская легкоатлетическая ассоциация сообщила, что представительница Испании нигерийского происхождения Глори Алози лишается золотой награды чемпионата Европы в помещении — 2002. Спортсменка выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами среди женщин с результатом 7,84. Однако из-за смены гражданства с нигерийского на испанское годом ранее, а также отказа Федерации лёгкой атлетики Нигерии добровольно отпускать спортсменку, она не имела права выступать на официальных международных соревнованиях под новым флагом до 22 июня 2002 года, что и стало причиной дисквалификации.

Медальный зачёт 
Медали в 28 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

2002
Март 2002 года
Спорт в Австрии в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Вене
лёгкая атлетика в помещении
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Австрии